Les Misérables (boek), een boek van Victor Hugo uit 1862
 Les Misérables (1917), een film van Frank Lloyd
 Les Misérables (1925), een film van Henri Fescourt
 Les Misérables (1934), een film van Raymond Bernard
 Les Misérables (1935), een film van Richard Boleslawski
 Les Misérables (1952), een film van Lewis Milestone
 Les Misérables (1958), een film van Jean-Paul Le Chanois
 Les Misérables (1967), een televisieserie van Alan Bridges
 Les Misérables (1978), een film van Glenn Jordan
 Les Misérables (1982), een film van Robert Hossein
 Les Misérables (1995), een film van Claude Lelouch
 Les Misérables (1998), een film van Bille August
 Les Misérables (2000), een miniserie van Josée Dayan met Gérard Depardieu in de hoofdrol
 Les Misérables (2012), een film van Tom Hooper
 Les Misérables (2018), een miniserie van Tom Shankland
 Les Misérables (2019), een film van Ladj Ly over de Franse banlieus
 Les Misérables (musical), een musical gebaseerd op het gelijknamige boek van Victor Hugo uit 1862